И́горь Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Игорь Михайлович (офицер) (род. 1959) — российский военный деятель. Генерал-лейтенант.
 Мирошниченко, Игорь Михайлович (политик) (род. 1976) — украинский политический деятель, спортивный журналист, телеведущий.